Schulz kan som auktorsförkortning betyda:

 Erich Schulz
 Fritz Schulz
 Klaus-Dieter Schulz
 Otto Eugen Schulz
 Ulrich Schulz

Robotskapade auktorsförkortningar